Saint-Nicolas-la-Chapelle peut désigner :
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, commune française de l'Aube ;
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, commune française de la Savoie.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France